Amisha Patel – bollywoodzka aktorka
 Ashmit Patel – bollywoodzki aktor
 Priti Patel - brytyjska polityk
 Vallabhbhai Jhaverbhai Patel (Sardar Vallabhbhai Patel) (1875-1950) – indyjski polityk
 Vithalbhai Patel (1873-1933) – indyjski polityk